Termin TDO ima više značenja.
 Triptofan 2,3-dioksigenaza, enzim
 TDO-konektor, telefonski utikač koji se koristi u Austriji.